Grajaú peut désigner :

Toponyme

Brésil 
 Grajaú est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Grajaú, district de São Paulo ;
 le rio Grajaú est un cours d'eau de l'État de l'Acre ;
 Grajaú est un quartier de la zone nord de Rio de Janeiro.

Homonymie de toponyme